Een verkeersweg:
 N151 (België)
 N151 (Frankrijk)
 N151bis (Frankrijk)
 N151 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing